
Termin -{GLP}- ima više značenja.
 Piroglutaminska kiselina, aminokiselna
 Glukagonu sličan peptid-1 (GLP-1), hormon
 Glukagonu sličan peptid-2 (GLP-2), hormon